Соревнования по волейболу на XII Африканских играх проходили с 22 по 31 августа 2019 года в Сале (Марокко) с участием 6 мужских и 7 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Камеруна, у женщин — сборная Кении.

Команды-участницы

Мужчины 
 Марокко — команда страны-организатора;
 Алжир, Египет, Кабо-Верде, Камерун, Нигерия — по итогам квалификации.

От участия отказалась прошедшая квалификацию сборная Мозамбика.

Женщины 
 Марокко — команда страны-организатора;
 Ботсвана, Камерун, Кения, Нигерия, Сейшельские Острова, Сенегал — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения турнира 
6 команд-участниц мужского турнира провели однокруговой турнир по итогам которого была определена итоговая расстановка мест.

7 команд-участниц у женщин на предварительном этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф и далее по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Мужчины 

 Мозамбик — отказ.

23 августа
 Египет — Кабо-Верде 3:0 (25:19, 25:20, 25:17); Камерун — Алжир 3:1 (25:17, 21:25, 25:18, 25:23); Марокко — Нигерия 3:1 (23:25, 25:21, 25:15, 25:20).

25 августа
 Нигерия — Кабо-Верде 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:23); Камерун — Египет 3:0 (25:21, 25:21, 25:21); Алжир — Марокко 3:1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:20). 

27 августа
 Камерун — Нигерия 3:0 (25:11, 25:19, 25:18); Алжир — Египет 3:0 (25:21, 25:20, 25:18); Марокко — Кабо-Верде 3:1 (25:18, 24:26, 25:22, 25:15).

29 августа
 Камерун — Кабо-Верде 3:0 (25:16, 25:11, 25:23); Алжир — Нигерия 3:0 (25:15, 25:18, 25:16); Египет — Марокко 3:1 (25:21, 25:20, 14:25, 25:21).

31 августа
 Алжир — Кабо-Верде 3:0 (25:11, 25:18, 25:9); Египет — Нигерия 3:0 (25:14, 25:16, 25:22); Камерун — Марокко 3:1 (22:25, 26:24, 25:23, 25:14).

Женщины

Предварительный этап

Группа A 

22 августа
 Сейшельские Острова — Нигерия 3:2 (25:23, 18:25, 25:20, 23:25, 15:11); Марокко — Ботсвана 3:0 (25:18, 25:17, 25:18).

24 августа
 Нигерия — Ботсвана 3:1 (25:13, 22:25, 25:20, 25:15); Марокко — Сейшельские Острова 3:0 (25:10, 25:19, 25:13). 

26 августа
 Ботсвана — Сейшельские Острова 3:1 (25:16, 22:25, 25:18, 25:20); Марокко — Нигерия 3:1 (26:28, 25:18, 25:18, 25:16).

Группа B 

22 августа
 Камерун — Сенегал 3:0 (25:15, 25:23, 25:13).

24 августа
 Кения — Камерун 3:1 (25:22, 25:21, 16:25, 25:17). 

26 августа
 Кения — Сенегал 3:0 (25:11, 25:15, 25:12).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
28 августа
 Камерун — Марокко 3:0 (25:16, 25:20, 25:10).
 Кения — Нигерия 3:0 (25:21, 25:16, 25:11).

Полуфинал за 5—7 места 
28 августа
 Сенегал — Сейшельские Острова 3:0 (25:13, 25:23, 25:10).

Матч за 5-е место 
30 августа
 Сенегал — Ботсвана 3:0 (25:20, 25:11, 25:15).

Матч за 3-е место 
30 августа
 Марокко — Нигерия 3:2 (23:25, 25:14, 25:20, 22:25, 15:13).

Финал 
30 августа
 Кения — Камерун 3:1 (12:25, 25:15, 26:24, 25:21).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Камерун: Седрик Битуна, Нельсон Джам, Сэм Долегомбай, Давид Фёгуо, Иван Коди Битжаа, Арнольд Коэ Басоко, Жозеф Кофане Бойомо, Ахмад Аваль Мбутнгам, Сирилл Онголо Майям, Дидье Сали Иле, Кристиан Вукенг-Мбативу, Натаниэль Вунембайна.

  Алжир: Мохаммед Аби-Айяд, Ильяс Ашур, Закария Аид, Софиан Буюсеф, Айюб Деккиш, Ясин Хакми, Суфиан Хосни, Буджемаа Иккан, Ахмер-Амир Кербуа, Туфик Махджуби, Мохамед-Амин Умсаад, Билал Суалем.

  Египет: Хоссам Абдалла, Мостафа Абдельрахман, Абдельрахман Абуалелла, Ахмед Афифи, Ахмед эль-Сайед, Хишам Эвайс, Омар Хасан, Ахмед Мохамед, Ахмед Омар, Мохамед Селиман, Абдельрахман Сеуди, Ахмед Шафик.

Женщины 
  Кения: Триза Атука, Эммакулате Чемтаи, Леонида Касая, Шарон Кипроно, Агрипина Кхаеси, Вайолет Макуто, Мерси Сукуку (Мойм), Эдит Макувулани, Ноэль Мурамби, Каролин Сиренго, Джейн Вайриму Ваку, Джанет Ванджа.

  Камерун: Эстель Адиана Одиль, Одетт Ахиринди Менкрео, Шерилин Башорун, Рут Мари Бибинбе, Симон Бертрад Бикаталь, Онорин Джакао Гамкуа, Фавзия Абдулкарим, Стефани Фотсо Могунг, Анриэтт Кулла, Давина Нгамени Мбопда, Эмельда Пиата Зеси, Кристель Нана Чуджанг. 

  Марокко: Сара Абисурур, Умайма Кодиаль, Александра Наваль Эрхарт, Асия эр-Рами, Нада эс-Саяди, Икрам Жабри, Кавтар Каббаби, Лубна Мостафа, Махасин Сиад, Юсра Суиди, Иман Якки, Иман Зеруаль.

Примечание

Ссылки 
 Волейбольный турнир 12-х Африканских игр на сайте CAVB
 wrs-ag2019g.mev.atos.net
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Африканских играх
2019 год в волейболе